11-й международный шахматный турнир Ciudad de Linares, проходивший с 23 февраля по 14 марта 1993 года. Турнир имел 18-ю категорию (впервые в своей истории), средний рейтинг участников 2677.

Таблица 

Дебютный турнир в Линаресе для Владимира Крамника.

На этом турнире Карпов и Каспаров сыграли между собой 162-ю партию. В 10-м туре Каспаров играл чёрными и победил на 30-м ходу.

Примечания 

Линарес (шахматный турнир)
1993 год в шахматах